Davoust est un patronyme français qui peut désigner :

Personnalités 
 André Davoust (1922-2010), homme politique français ;
 François-Alexis Davoust (1727-1801), bénédictin et homme politique français ;
 Jean Davoust (1728-1789), missionnaire catholique français ;
 Jules Davoust (1857-1888), officier de marine coloniale, lieutenant de vaisseau et explorateur français ;
 Lionel Davoust (1978-), écrivain et traducteur français ;
 Louis Davoust (1770-1823), maréchal d'Empire français ;

Voir aussi 
 la famille d'Avout, une famille subsistante de la noblesse française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français